Mihai Constantin se poate referi la:
Mihai Constantin - actor român
Mihai Constantin - scriitor român